Елéна Алекса́ндровна Ла́зарева (26 июня 1958, Куйбышев, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, театральный педагог, заслуженная артистка Российской Федерации (2010), народная артистка Самарской области (2018), актриса Самарского академического театра драмы им. М.Горького, заведующая кафедрой актёрского искусства и сценической речи Самарского государственного института культуры.

Биография 

Родилась в Куйбышеве, в 1975 году окончила среднюю школу № 6 Куйбышева и поступила в Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королёва на 1 факультет (самолётостроение). В 1977 году ушла из института и поступила в Свердловское театральное училище, на курс В. М. Николаева, в 1981 году с отличием окончила училище.

С 1982 по 1986 годы — учёба в Государственном институте театрального искусства им А. В. Луначарского, на курсе народного артиста РСФСР Дунаева А. Л. и Муата А. А.
С 1 марта 1981 года работает в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького, где за эти годы ею сыграно более 50 ролей. Занимается педагогической деятельностью, с 1988 года преподает сценическую речь и актёрское мастерство, имеет учёное звание доцент (2013).

Семья 
 Мать — Лазарева Валентина Ивановна (28.09.1926 — 30.12.2016), медицинская сестра хирургического отделения Дорожной клинической больницы Куйбышева;
 Отец — Лазарев Александр Яковлевич (26.05.1922 — 02.05.1989), начальник отдела научно технической информации завода «Прогресс»;
 Муж — Сизов Иван Павлович (03.11.1945 — 02.09.2019) главный специалист Министерства культуры Самарской области по профессиональному искусству;
 Дочь — Сизова Мария Ивановна (08.10.1987), кандидат искусствоведения, доцент кафедры театрального искусства Российского государственного института сценических искусств;
 Имеет двух внуков.

Звания и награды 
 Ведомственный знак отличия «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации, приказ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01 ноября 2001 года № 116.
 Лауреат IV Международного театрального фестиваля «Он и Она» (г. Тольятти, 2003 г.) за роль Пульхерии Ивановны в спектакле «Старосветская любовь», Самарский академический театр драмы имени М. Горького;
 Специальная премия жюри «Самарская театральная Муза — 2007» за роль Кормилицы в спектакле «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (Самарский академический театр драмы имени М. Горького) (2007).
 Лауреат премии «Самарская театральная Муза — 2008» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре» за роль Улиты в спектакле «Лес» А. Островского (Самарский академический театр драмы имени М. Горького) (2008).
 Заслуженная артистка Российской Федерации (2010), Указ Президента Российской Федерации № 914 от 19.07.2010 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», Москва, Кремль, 19 июля 2010 г..
 Специальный диплом Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства в 2017 году за высокий профессиональный уровень работы в номинации «Театральное искусство» за спектакль «Завтра была война» (в составе творческого коллектива ГБУК «Самарский академический театр драмы имени М. Горького»).
 Премия имени Николая Рыбакова «Признание» за роль Жанны Георгиевны в спектакле «Жанна» (Самарский академический театр драмы имени М. Горького), XII театральный фестиваль имени Николая Рыбакова, г. Тамбов, 2018 г.
 Народная артистка Самарской области, Постановление губернатора Самарской области от 25.06.2018 № 114.
 Спектакль «Варшавская мелодия» (Самарский академический театр драмы имени М. Горького) — победитель конкурса независимого зрительского голосования «Приз зрительских симпатий», диплом «За лучший актёрский ансамбль», VI Международный молодежный фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия», Самара, 15 — 18 ноября 2018 г.
 Спектакль «Есть жизнь, есть смерть» (Самарский молодежный драматический театр «Мастерская») — специальная премия жюри в номинации «За лучший ансамбль», «Самарская театральная Муза — 2019».
 Медаль «За любовь и верность», Организационный комитет по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации», 08 июля 2019 года.
 Спектакль «Есть жизнь, есть смерть» (Самарский молодежный драматический театр «Мастерская») — специальный приз жюри «Надежда», лучшая роль молодого актера — Эдгард Арутюнов за роль Сергея Головина, IV Межрегиональный фестиваль «Волга театральная».
 Спектакль «Счастье мое» (Самарский государственный институт культуры) — Гран-при IV Международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они»,
2022г.

Театр

Роли 
 Самарский театр драмы имени М. Горького

 1981 «Твой современник», Е. Габрилович и Ю. Райзман, Зоя режиссёр П. Монастырский;
 1981 «Ревизор», Н. В. Гоголь, Марья Антоновна режиссёр П. Монастырский;
 1982 «Наполеон Первый», Ф. Брункер, Мария-Луиза, режиссёр П. Монастырский;
 1982 «Дама-невидимка», П. Кальдерон, Клара, режиссёр Г. Меньшенин;
 1982 «Мал, да удал», В. Гольдфельд, Матрёшка, режиссёр О. Бычков;
 1983 «Чинарский манифест», А. Чхаидзе , Ямзе, режиссёр П. Монастырский;
 1983 «Дачники», М. Горький, Саша, режиссёр П. Монастырский;
 1984 «Аленький цветочек», И. Карнаухова и Л. Браусевич, Алёнушка, режиссёр О. Бычков;
 1985 «Зинуля», А. Гельман, Зинуля, режиссёр Л. Аронов;
 1985 «А этот выпал из гнезда», Д. Вассерман, Кенди, режиссёр П. Монастырский;
 1986 «Эффект Редькина», А. Козловский, Японка, режиссёр П. Монастырский;
 1986 «Двенадцатая ночь», У. Шекспир, Мария, режиссёр Р. Рахлин;
 1986 «Роковая ошибка», М. Рощин, Бухара, режиссёр Р. Рахлин;
 1986 «Сказка про Солдата и Змею», Жаннетта — рыбачка, режиссёр С. Рубина;
 1988 «Яма», А. Куприн, Манька, режиссёры П. Монастырский и В. Курочкин;
 1988 «Гарольд и мод», К. Хиггинс, Нанси, режиссёр А. Попов;
 1988 «Уроки музыки», Л. Петрушевская, Надька, режиссёр Л. Аронов;
 1990 «Группа», А. Галин, Лена, режиссёр Р. Рахлин;
 1990 «Сниму квартиру в Париже», Ж-Б. Мольер, Женевьеда, режиссёр Д. Николаев;
 1990 «Необычайные приключения солдата И. Чонкина», В. Войнович, Нюра, режиссёр Д. Николаев;
 1991 «Романс» («Сад без земли»), Л. Разумовская, Ольга, режиссёр П. Монастырский;
 1992 «Летис и Лавидж», П. Шеффер, Секретарша, режиссёр П. Монастырский;
 1993 «Хитроумная дуреха», Лопе де Вега, Клара, режиссёр П. Монастырский;
 1993 «Поздняя любовь», А. Островский, Людмила, режиссёр Д. Николаев;
 1995 «Женитьба», Н. В. Гоголь , Агафья Тихоновна, режиссёр П. Монастырский;
 1995 «Ю-Ю», М. Горький , Наталья, режиссёр П. Монастырский;
 1995 «Настёна» (по повести «Живи и помни»), В. Распутин , Надька, режиссёр П. Монастырский;
 1995 «Пять вечеров» А. Володина , Зоя, режиссёр П. Монастырский;
 1997 «Царевна-лягушка», С. Грицай, А. Левит, Вторая невеста, режиссёр С. Грицай;
 1998 «Старосветская любовь», Н. Гоголь , Пульхерия Ивановна, режиссёр Г. Васильев;
 1999 «Волки и овцы», А. Островский, Глафира, режиссёр П. Монастырский;
 1999 «Пока она умирала», Н. Птушкина, Дина, режиссёр В. Гвоздков;
 2001 «Униженные и оскорблённые», Ф. Достоевский, Анна Андреевна, режиссёр В. Гвоздков;
 2003 «Номер 13», Р. Куни, Горничная, режиссёр В. Гвоздков;
 2004 «Танцевальный марафон», Х. Маккой, Лилиан Бейкер, режиссёр П. Ланди;
 2006 «Пианино в траве», Ф. Саган , Сильвиан, режиссёр М. Кальсин;
 2006 «С тобой и без тебя», А. Менчелл, Милдред, режиссёр В. Гришко;
 2006 «Бумажный патефон», А. Червинский, Лидия Ивановна, режиссёр М. Кальсин;
 2007 «Ромео и Джульетта», У. Шекспир, Кормилица, режиссёр В. Фильштинский;
 2007 «Безумный день, или Женитьба Фигаро», П. Бомарше, Марселина, режиссёр В. Гришко;
 2008 «Детектор лжи», В. Сигарев, Надежда, режиссёр В. Гришко;
 2008 «Лес», А. Островский, Улита, режиссёр А. Кузин;
 2010 «Человек из Ламанчи», Д. Вассерман, Мария, режиссёр Р. Банионис;
 2012 «Август. Графство Осэйдж», Т. Леттс, Айви Уэстон, режиссёр В. Гвоздков;
 2013 «Восемь любящих женщин», Р. Тома, Огюстин, режиссёр Н. Мишин;
 2014 «Шут Балакирев», Г. Горин, Бурыкина Дарья Степановна, мать Дуни, режиссёр А. Латенас;
 2014 «Варвары», М. Горький, Татьяна Богаевская, режиссёр В. Гришко;
 2015 «Человек и джентльмен», Э. де Филиппо, Матильда, режиссёр П. Ланди;
 2016 «Завтра была война», Б. Васильев, Валентина Андроновна (классный руководитель), режиссёр В. Гришко;
 2016 «Странная миссис Сэвидж», Д. Патрик, Лили-Белл, режиссёр А. Кузин;
 2017 «Жанна», Я. Пулинович, Жанна Георгиевна, режиссёр В. Гвоздков;
 2017 «Касатка», А. Толстой, Варвара Ивановна, режиссёр В. Гвоздков;
 2019 «Любимец публики», Ноэл Кауард, Леди Солтберн, постановка и сценическая версия В. Гришко;
 2021 «Тартюф», Мольер, Госпожа Пернель, режиссёр А. Кузин;
 2022 «Весы», Е. Гришковец, Мама Артёма, Галина Борисовна, режиссёр М.Лебедев;
 2023 «Фредерик, или Бульвар преступлений»,  Э. Шмитт, Мадемуазель Жорж, режиссёр Сергей Морозов;

Самарский муниципальный театр драмы «Камерная сцена»
 1999 «Тристан и Изольда», инсценировка С.Рубиной, Бекума, режиссёр С.Рубина;
 2002 «Машенька», В. Набоков инсценировка С.Рубиной , Клара, режиссёр С.Рубина.

 Самарт
 2003 «Импрессионисты», Б. Свойский, Она, режиссёр Н.Чичерина.

 Театр «Актёрский дом» Самарского Союза театральных деятелей
 2012 «Козыри крести — дураки на месте» по пьесе «Приятная женщина с цветком и окнами на север», Э. Радзинский, Аэлита, режиссёр Н.Чичерина.

Режиссёрские работы 
 Самарский театр драмы имени М. Горького
 2014 «Две любви Антона Павловича», по письмам А. Чехова, совместно с В. Гришко;
 2014 «Яма» Александра Куприна, руководитель постановки В. Гвоздков;
 2015 «Урок дочкам», И. Крылов, совместно с В. Гришко;
 2016 «Завтра была война», Б. Васильев, совместно с В. Гришко;
 2017 «Варшавская мелодия», Л. Зорин, совместно с В. Гришко.

 Самарский Молодежный драматический театр Мастерская
 2018 «Есть жизнь, есть смерть», по мотивам повести Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных», автор инсценировки и режиссер.

 Учебный театр при Самарском государственном институте культуры
 2020 «И ангелы грянут в небесные трубы!..», поэтическая композиция к 100-летию Давида Самойлова, автор инсценировки и режиссер.
 2021 «Полнолуние», инсценировка по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», фантасмагорическая история, автор инсценировки и режиссер
 2021 «Полтава», литературный спектакль по одноимённой поэме А. С. Пушкина, режиссер=постановщик
 2021 «Счастье моё», драма в 2 действиях А. Червинского, режиссер=постановщик

Библиография

Статьи в книгах, сборниках, журналах

Примечания

Ссылки 
 Елена Александровна Лазарева — пресс-портрет на Яндекс.новости
 Елена Александровна Лазарева на официальном сайте Самарского академического театра драмы им. М.Горького
 Елена Александровна Лазарева на официальном сайте Самарского государственного института культуры
 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького
Преподаватели Самарской академии культуры и искусств